Costafreda (Gósol), muntanya al municipi de Gósol (Berguedà)
 Costafreda (Lladurs), masia al municipi de Lladurs (Solsonès)
 Costafreda (Súria), masia al Bages
 Rasa de Costafreda, torrent de la Rasa de Vilanova que transcorre pel municipi de Lladurs (Solsonès)
 Serra de Costafreda, serra al municipi de Súria (Bages)
 Abel Costafreda Duran (Rajadell, Bages, 1958 – 1981), poeta
 Alfonso Costafreda (Tàrrega, 1926 - Ginebra, 1974), poeta català
 Andreu Costafreda Montoliu (Alfarràs, Segrià, 1909 - 1998), empresari català